Cabildo colonial, corps administratif colonial chargés de diriger les municipalités à l'époque de l’Empire espagnol ;
 Cabildo ouvert, réunion des citoyens dans les villes de l’ancien empire colonial espagnol en cas d'évènement extraordinaire ;
 Cabildo abierto del 22 de mayo de 1810, tableau de Pedro Subercaseaux ayant pour thème le cabildo ouvert prélude de la révolution de Mai ;
 Cabildo ouvert, parti politique uruguayen d'extrême droite ;
 Cabildo insulaire, administration locale insulaire, sur certaines îles espagnoles
 Cabildo insulaire de Grande Canarie ;
 Cabildo de Buenos Aires, édifice historique dans le centre historique de Buenos Aires ;
 Cabildo de Córdoba, édifice historique dans le centre historique de Córdoba ;
 Cabildo, magazine argentin d'extrême droite publié de mai 1973 à 1991 ;
 Cabildo, commune du Chili.